El Circuito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Circuito, Salamanca, ort, Guanajuato, 
 El Circuito, Valle de Santiago, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar